Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Grand Chien, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Grand Chien
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 

Grand Chien